Bom Pastor pode se referir a:

 Bom Pastor - uma das principais imagens de Jesus na arte cristã

Cinema 
 O Bom Pastor (1944) - filme com Bing Crosby e Barry Fitzgerald
 O Bom Pastor (2006) - filme com Matt Damon e Angelina Jolie

Localidades do Brasil

Subdivisões 
 Bom Pastor (Barra Mansa) - bairro no Rio de Janeiro
 Bom Pastor (Belford Roxo) - bairro no Rio de Janeiro
 Bom Pastor (Igrejinha) - bairro no Rio Grande do Sul
 Bom Pastor (Juiz de Fora) - bairro em Minas Gerais
 Bom Pastor (Mossoró) - bairro no Rio Grande do Norte
 Bom Pastor (Resplendor) - distrito em Minas Gerais

Locais 
 Cemitério Bom Pastor, em Natal, no Rio Grande do Norte
 Estação Bom Pastor, estação de metrô em Natal, no Rio Grande do Norte
 Hospital Bom Pastor, em Igrejinha, no Rio Grande do Sul